Вантаж — речі, товари, продукти, які призначені для перевезення за допомогою транспортних машин або перенесення.

Кінематограф 
 «Вантаж» — фільм 2009 року режисера Івана Енглера.
 «Вантаж» — фільм 2018 року режисера Огнєна Главонича.